Ortegal puede referirse a:

Ortegal, comarca española perteneciente a la provincia de La Coruña.
Ortegal, cabo situado en las Rías Altas gallegas, en el municipio coruñés de Cariño.